Le terme planaire peut faire référence à :
 Planaire, une sorte de ver plat aquatique ;
 Planula, sorte de larve ;
 graphe planaire, une classe de graphe non orienté en mathématiques (voir aussi graphe planaire extérieur) ;
 en chimie, la chiralité planaire ;
 Antenne plate, ou planaire ; 
 les Créatures planaires, des créatures de fiction.